Бернольд (; умер 17 апреля не позднее 840) — епископ Страсбурга (822 — не позднее 840).

Биография 
Бернольд был выходцем из саксонских областей Франкской империи. Его родители принадлежали к местной знати. По повелению Карла Великого Бернольд ещё ребёнком был отнят у родителей и увезён в Райхенауское аббатство, где получил образование и, вероятно, принял постриг. Позднее он был принят в штат служащих императорского двора, возможно, став одним из членов придворной капеллы.

В 822 году Бернольд возглавил Страсбургскую епархию, сменив на епископской кафедре умершего Адалоха. Впервые Бернольд как епископ упоминается в документе от 12 июня 823 года, когда во Франкфурте-на-Майне император Людовик I Благочестивый подтвердил обмен земельными владениями между главой Страсбургской епархии и графом  Эрхангером. Возможно, пребывание Бернольда при дворе совпало с торжествами по случаю рождения Карла, младшего сына императора. Также предполагается, что Бернольд мог находиться во Франкфурте-на-Майне ещё с мая того года, когда здесь прошла  Франкской империи.

Бернольд пользовался особым расположением Людовика I Благочестивого. Поэтому именно ему император поручил надзор за сосланным в Страсбург приближённым короля Пипина I Аквитанского Эрмольдом Нигеллом, обвинённым в оскорблении монарха. Однако, по свидетельству самого Эрмольда, он был радушно принят епископом. Ссыльный не только не был взят под стражу, но и получил разрешение свободно перемещаться по городу, а в 826 году даже посещал Ингельхайм, когда Людовик Благочестивый крестил здесь данов во главе с Харальдом Клаком. В Страсбурге Эрмольд продолжал заниматься литературной деятельностью, написав здесь несколько стихотворений и поэму «Прославление Людовика». В поэтическом послании «К Пипину» поэт написал о эльзасцах, с которыми ему пришлось много общаться во время ссылки: это были люди «жестокие, преисполненные богатства, пренебрегавшие любовью к Богу и говорившие на варварском языке». В сочинениях этого автора также упоминаются и некоторые факты из биографии епископа Бернольда. Предполагается, что не позднее 830 года Эрмольд Нигелл получил прощение и возвратился в Аквитанию.

В июне 829 года Бернольд участвовал в синоде в Майнце. На этом собрании прелатов Франкской империи, прошедшем под председательством архиепископа Отгара Майнцского, было осуждено учение Готшалька из Орбе о предопределении.

Предполагается, что в начале мая 831 года Бернольд присутствовал на государственной ассамблее в Ингельхайме. Вероятно, именно здесь он получил от Людовика I Благочестивого повеление урегулировать спор вокруг аббатства Пфаверс. Вместе с аббатом Готфридом Мюнстерским и графом Ротарием епископ Страсбурга должен был посетить Рецию. Здесь  рассмотрели жалобу епископа Кура Виктора III и двух аббатов на действия графа Родериха, захватившего некоторые из церковных владений, и возвратили прелатам всё незаконно отнятое. Отчёт о поездке Бернольд и его сотоварищи представили Людовику I Благочестивому в Ингельхайме 9 июня. Тремя днями ранее — 6 июня — датирована хартия императора, подтверждавшая все привилегии Страсбургской епархии, которые та получила от Карла Великого. В том числе, уполномоченным епископом персонам дозволялось беспошлинно торговать на всей территории Франкской империи.

Согласно Римберту, вскоре после этого Бернольд вместе с епископом Ратольдом и графом Герольдом ездил в Рим для получения от папы Григория IV разрешения на основание Гамбургской архиепархии. Наместник Святого Престола удовлетворил просьбу императора и назначил Ансгара главой новой архиепархии.

В 832 году Бернольд получил письмо от епископа Констанца Вольфлеоза, в котором тот рекомендовал епископу Страсбурга взять на службу клирика Анно. Это последний современный Бернольду документ, в котором упоминается его имя.

По некоторым данным, в мае 833 года находившийся в Вормсе Людовик I Благочестивый посылал Бернольда к своим восставшим сыновьям с предложениями мира. В пределах Страсбургской епархии находилось и «Красное поле», где 29 июня император был вынужден сдаться Лотарю I, Людовику II Немецкому и Пипину I Аквитанскому.

Точная дата смерти Бернольда не установлена. В средневековых поминальных книгах упоминается только день: 17 апреля. Достоверно известно, что Бернольд должен был скончаться не позднее 840 года. Валафрид Страбон написал посвящённую ему стихотворную эпитафию. В наиболее раннем из списков глав Страсбургской епархии, созданном во второй половине IX века при епископе Ратольде, Бернольд назван «весьма предусмотрительным». Следующим после Бернольда епископом Страсбурга был Уто II.

Примечания

Литература 
 
 

Умершие 17 апреля
Умершие в IX веке
Епископы Страсбурга
Епископы IX века
Религиозные деятели периода Каролингов